Гексахлоросвинцовая кислота — неорганическое соединение, кислота с формулой H[PbCl], бесцветные кристаллы, неустойчива, легко разлагается.

Получение 

 Растворение хлорида свинца в холодной соляной кислоте
 

 Растворение оксида свинца в концентрированной соляной кислоте:
 

 Окисление дихлорида свинца хлором в концентрированной соляной кислоте:

Физические свойства 

Гексахлоросвинцовая кислота выделяется из раствора при охлаждении в виде бесцветных кристаллов.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:
 

 В разбавленных водных растворах гидролизуется:

Литература 
 
 

Свинец
Плюмбаты